Clássica da Arrábida 2021 var den 4. udgave af det portugiske cykelløb Clássica da Arrábida. Det 181 km lange linjeløb blev kørt i regionen Lissabon den 2. maj 2021 med start i Setúbal og mål i Palmela. Løbet var en del af UCI Europe Tour 2021. Den oprindelige 4. udgave blev i 2020 aflyst på grund af coronaviruspandemien.

Amerikanske Sean Quinn fra Hagens Berman Axeon vandt løbet.

Resultat

Referencer

Eksterne henvisninger 
 
 

2021
UCI Europe Tour 2021